ISO 3166-2:GS — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Южной Георгии и Южным Сандвичевым Островам. Стандарт охватывает Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова, являющиеся заморской территорией Великобритании. Геокод состоит из кода: Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов — GS. Геокоды Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — GS, присвоенного Южной Георгии и Южным Сандвичевым Островам в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов

Геокоды пограничных Южной Георгии и Южным Сандвичевым Островам государств 
 Фолклендские острова — ISO 3166-2:FK (на северо-западе),
 Аргентина — ISO 3166-2:AR (на северо-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Великобритании

Ссылки 
 Геокоды Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов 

2:BM